Brooke Smith může být:

 Brooke Smithová (herečka) (* 1967) – americká herečka
 Brooke Smithová (basketbalistka) (* 1984) – americká basketbalistka
 Mackenzie Brooke Smithová (* 2001) – americká herečka